Escape 2000 is de alternatieve titel van de volgende twee films:

Turkey Shoot, een Australische film uit 1982.
Fuga dal Bronx, een Italiaanse film uit 1983.